Abbott je priimek več znanih oseb:

 Berenice Abbott (1898—1991), ameriška fotografinja
 Charles Conrad Abbott (1843—1919), ameriški arheolog in naravoslovec
 Diane Abbott (*1953), angleška političarka
 Emma Abbott (1850—1891), ameriška operna pevka
 George Abbott (1887—1995), ameriški igralec, režiser in producent
 Jacob Abbott (1803—1879), ameriški mladinski pisatelj
 John Joseph Abbott (1821—1893), kanadski politik
 John White Abbott (1763—1851), angleški slikar
 Joseph Carter Abbott (1825—1881), ameriški general
 Lemuel Francis Abbott (~1760—1802), angleški slikar
 Philip Abbott (1923—1998), ameriški igralec
 Robert Abbott (*1933), ameriški oblikovalec igrač
 Robert Sengstacke Abbott (1870—1940), ameriški odvetnik
 Walter David Abbott Williams (1897—1973), britanski general
 William Alexsander Abbott (1895—1974), ameriški igralec

Glej tudi 
priimek Abbot